Niemcy:
 Eldena – dzielnica Greifswaldu
 Eldena – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie w powiecie Ludwigslust-Parchim
 Eldena – rzeka
Stany Zjednoczone:
 Eldena – obszar municypalny w stanie Illinois

Zobacz też: 
 Eldena – klasztor